Bisher wurden bei drei Olympischen Jugend-Winterspielen insgesamt 642 Medaillen in Sportwettbewerben vergeben. Dabei konnten 40 verschiedene Mannschaften Medaillen erringen.

Die Platzierungen sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen. Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie alphabetisch nach dem IOC-Kürzel geordnet auf dem gleichen Rang geführt. Dies entspricht dem System, das vom IOC beim Medaillenspiegel für einzelne Olympische Spiele verwendet wird. Ein „ewiger“ Medaillenspiegel wird dagegen vom IOC nicht aufsummiert.

Siehe auch 
 Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Spiele
 Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele
 Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele
 Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Jugendspiele
 Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Jugend-Sommerspiele

Medaillenspiegel der Olympischen Spiele
Medaillenspiegel
Olympische Jugend-Winterspiele